Николай Козицкий:
 Козицкий, Николай Григорьевич (1880—1920) — революционный деятель.
 Козицкий, Николай Михайлович (род. 1943) — советский самбист и дзюдоист.